Kosma bezeichnet
 Kosma, Ortsteil von Altenburg in Thüringen
 deutscher Name von Koźmin in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kosma (Zilma), Nebenfluss der Zilma in der Republik Komi (Russland)
 Kosma (Horyn), rechtsseitiger Nebenfluss der Horyn in der Ukraine

Kosma ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Kosma (1905–1969), ungarischer Komponist
 Thomas Kosma (* 1969), österreichischer Künstler 

Außerdem ist es der Name des bulgarischen Autors Presbyter Kosma (10. Jahrhundert).

KOSMA steht als Abkürzung für:
 Kölner Observatorium für SubMillimeter Astronomie (KOSMA), Radioteleskop auf dem Gornergrat bei Zermatt in der Schweiz

Siehe auch:
 Kozma
 Cosma (Begriffsklärung)
 Kosmas

Abkürzung